Dans la mythologie grecque, Hécube est reine de Troie, épouse de Priam.
 Hécube est une tragédie grecque d'Euripide (424 av. J.-C.).